Такмичење у скоку увис у женској конкуренцији на 3. Светском првенству у атлетици у дворани 1991. одржано је 8. и 9. марта 1991. у Палати спортова у Севиљи (Шпанија).

Титулу светске првакиње освојену на Светском првенству 1989. није бранила Стефка Костадинова из Бугарске.

Земље учеснице 
Учествовало је 26 такмичарке из 21 земље.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)

Рекорди

Најбољи резултати у 1991. години 
Десет најбољих атлетичарки године у скоку увис у дворани пре почетка првенства (8. марта 1991), имале су следећи пласман. 

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на СП 1991.

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 12. марта 1991. године у 11:00. Квалификациона норма за улазак у финале износила је 1,87 м, коју су прескочиле 14 такмичарки (КВ). , 

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља.

Финале 
Финале је одржано 9. марта 1991. године у 17:50. ,

Укупан биланс медаља у скоку увис за жене на отвореном после 3. Светског првенства 1983—1991.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су оне које су освојиле најмање 2 медаље.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 1991. на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици у дворани 1991.
Скок увис на Светском првенству у атлетици у дворани